Bedrijf
 Brouwerij Cornelissen, Belgische brouwerij

Personen met de achternaam Cornelissen
 Adelinde Cornelissen, Nederlandse dressuurrijdster
 Bjorn Cornelissen, Nederlands wielrenner
 Christiaan Cornelissen, Nederlands schrijver en activist
 Dien Cornelissen, Nederlands politicus
 Fons Cornelissen, Belgisch syndicalist en politicus
 Franciscus Petrus Cornelissen de Schooten, Zuid-Nederlands edelman
 Hans Cornelissen, Nederlands acteur
 Ignace Cornelissen, Belgisch acteur en toneelregisseur
 Igor Cornelissen, Nederlands journalist en schrijver
 Jacob Cornelissen de Weynsbroeck, Zuid-Nederlands edelman en burgemeester
 Jacques Marie Johannes Cornelissen, Nederlands politicus
 Jean-Pierre Cornelissen, Belgisch politicus
 Johan Cornelissen, Nederlands politicus en bestuurder
 Ko Cornelissen, Nederlands bokser
 Marije Cornelissen, Nederlands politica
 Pam Cornelissen, Nederlands politicus
 Ton Cornelissen, Nederlands voetballer

Zie ook 
 Cornelisse (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam